Le Scaphandre et le Papillon puede referirse a:
Le Scaphandre et le Papillon novela autobiográfico de Jean-Dominique Bauby publicado en 1997.
Le Scaphandre et le Papillon película dirigida en el 2007 por Julian Schnabel.